Дёготь:
 Дёготь — жидкий продукт сухой перегонки твёрдых топлив.

Персоналии 
 Дёготь, Владимир Александрович (1889—1944) — советский профсоюзный и государственный деятель.
 Дёготь, Екатерина Юрьевна (род. 1958) — российский художественный критик, историк искусства.

См. также